Ішме-Даган — цар Ісіна, Шумеру й Аккада 
 Даган, Дагон, Даґон, Даган, Даґан — семітське божество, особливо шановане в Ханаані.